Plusieurs comtes d'Anjou s'appellent Foulques :
 Foulques , dit « le Roux » († vers 942) ;
 Foulques II, dit « le Bon » († 960) ; 
 Foulques III, dit « Nerra » († 1040) ;
 Foulques IV, dit « le Réchin » (1043-1109) ;
 Foulques V, dit « le Jeune » (1095-1143), également roi de Jérusalem.